Есалы — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Есалы — село в Мангистауском районе Мангистауской области.
 Есалы — село в Шардаринском районе Южно-Казахстанской области.